Urrô ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Urrô (Arouca)
 Urrô (Penafiel)